NFL sezona 1992. je 73. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 6. rujna 1992. Super Bowl XXVII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 31. siječnja 1993. u Pasadeni u Kaliforniji na stadionu Rose Bowl sastali pobjednici AFC konferencije Buffalo Billsi i pobjednici NFC konferencije Dallas Cowboysi. Pobijedili su Cowboysi rezultatom 52:17 i tako osvojili svoj treći naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1992.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Dan Marino, Miami Dolphins - 4116
Najviše jarda probijanja: Emmitt Smith, Dallas Cowboys - 1713
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Sterling Sharpe, Green Bay Packers - 1461

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova):   Clyde Simmons, Philadelphia Eagles - 19
Najviše presječenih lopti: Henry Jones, Buffalo Bills i Audray McMillian, Minnesota Vikings - 8

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: San Francisco 49ers - 431 (26,9 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: San Francisco 49ers - 387,2 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Houston Oilers - 251,8 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Buffalo Bills - 152,2 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: New Orleans Saints - 202 (12,6 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Dallas Cowboys - 245,7 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: New Orleans Saints - 154,4 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Dallas Cowboys - 77,8 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1992. u NFL-u
NFL.com, sezona 1992.

Izvori 

1992